Романово:

 Романово — село, Пригородное сельское поселение.
 Романово — село, Рязанцевское сельское поселение.